Walfridsson est un patronyme suédois, dérivé du prénom , notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Miriam Walfridsson (née en 1986), pilote de rallye suédoise ;
 Per-Inge Walfridsson (né en 1950), pilote de rallye suédois ;
 Stig-Olov Walfridsson (né en 1962), pilote de rallye suédois ;
  (1904–1968), écrivain suédois.

Notes et références